Закари Буше (; родился , Сен-Пьер, Реюньон, Франция) — французский футболист, вратарь клуба "Бастия". Играл за ряд клубов, такие как: «Гавр», «Тулуза». Экс-игрок молодёжных сборных Франции.

Клубная карьера 
Баучер начал свою профессиональную карьеру в «Гавре». В сезоне 2010/11 он был третьим вратарём клуба, после основного Майка Ван Хамеля и запасного голкипера Джони Пласида. Он дебютировал за клуб 29 июля 2011 года в победном матче (2:1) с «Анже», появившись в качестве замены Пласида.

В сезоне 2012/13 был признан лучшим голкипером Лиги 2.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на lequipe.fr
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Бастия»